Samo Kukovica, slovenski spidvejist, * 2. februar 1989, Brežice.

Dosežki

Živeči ljudje
Slovenski spidvejisti
Brežiški športniki